Adolf I. (* 25. Januar 1526 auf der Duburg in Flensburg; † 1. Oktober 1586 auf Schloss Gottorf) war ab 1544 Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf und der erste Regent der Gottorfschen Linie auf schleswig-holsteinischen Gebieten.

Leben 
Adolf war der dritte Sohn von König Friedrich I. von Dänemark und dessen Gemahlin Sophia von Pommern. Friedrich gab seinen Sohn in die Erziehung von Landgraf Philipp von Hessen, dem er zeit seines Lebens verbunden blieb und bei dem er vier Jahre im gräflichen Schloss in Kassel verbrachte.

1544 teilten Adolf, sein Bruder Johann und ihr Halbbruder König Christian III. von Dänemark die Herzogtümer Schleswig und Holstein nach ungefähr gleicher Steuerkraft. Adolf als jüngstem stand die erste Wahl zu. Da er das Gebiet mit dem Schloss Gottorf wählte, hieß die von ihm gegründete Linie des Hauses Oldenburg nun Schleswig-Holstein-Gottorf. Zunächst reiste er und ließ Johann Rantzau sein Land verwalten. Adolf nahm am Reichstag von 1548 teil, auf dem er Kaiser Karl V. auf dem Höhepunkt seiner Macht erlebte. Er begleitete dessen Thronfolger für den spanischen Thron Philipp auf der Huldigungsreise durch die spanischen Niederlande und lernte dort eine reiche und blühende Landschaft kennen.

Obwohl selbst Protestant, unterstützte er den Kaiser mit zweitausend Reitern und zehn Fähnlein Fußvolk, als dieser Kriege führte, um die Macht der protestantischen Fürsten zu brechen. Er besaß trotzdem Ansehen unter den anderen Fürsten Norddeutschlands: Diese wählten ihn zum Oberbefehlshaber der norddeutschen Truppen; er wurde Oberster des Norddeutschen Kreises.

Ab 1553 wandte sich Adolf wieder seiner eigentlichen Heimat zu. 1556 übernahm er den kirchlichen Besitz und das Bischofsamt seines verstorbenen Bruders Friedrich, wie dieser in seinem Testament verfügt hatte. Daraufhin machte er sich daran, die Schmach seiner Vorfahren in der Schlacht bei Hemmingstedt zu rächen. Adolf wollte seinen Machtbereich ausdehnen, indem er Hand an die damals reiche und selbstständige Bauernrepublik Dithmarschen legte. Es gelang ihm, seine beiden Mitregenten zu überzeugen, gemeinsam ein Heer auszustatten.

1559 eroberte Adolf mit seinem Bruder Johann und seinem Neffen König Friedrich II. von Dänemark in der Letzten Fehde die Bauernrepublik Dithmarschen. Die drei Herrscher teilten die Bauernrepublik unter sich auf; Adolf erhielt den nördlichen Teil und damit direkten Anschluss an seine Gebiete in Eiderstedt. Als Adolfs Bruder Johann 1580 starb, teilten er und König Friedrich II. die Anteile von Johann an Schleswig und Holstein unter sich auf.

Innenpolitisch modernisierte Adolf den Staat: Er trennte Haus- und Staatsverwaltung und berief auch bürgerliche juristisch ausgebildete Männer in die Verwaltung. Seinen Rang und die damit verbundene politische Stellung des jungen Herzogtums ließ er durch verschiedene repräsentative Neubauten ausdrücken. Als Bauherr gab er unter anderem das Reinbeker Schloss, das Schloss vor Husum, das Tönninger Schloss, das Trittauer Schloss und das Armen- und Altenstift Gasthaus zum Ritter St. Jürgen in Auftrag. Auch am Gottorfer Schloss wurde mit dem Nordflügel eine bedeutende Erweiterung vorgenommen.

Ab 1571 gehörte Adolf I. zur kaiserlichen Admiralswerk-Kommission und hoffte bis 1576 vergeblich auf die Berufung zum Reichsadmiral.

Als Adolf starb, wurde sein Sohn Friedrich Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf.

Abstammung

Nachkommen 
1564 heiratete Adolf Christine von Hessen (* 29. Juni 1543; † 13. Mai 1604), die Tochter seines Erziehers. Mit ihr hatte er folgende Kinder:
 Friedrich II. (* 21. April 1568; † 15. Juni 1587), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf 1586–1587
 Sophie (* 1. Juni 1569; † 14. November 1634), verheiratet mit Herzog Johann VII. von Mecklenburg-Schwerin
 Philipp (* 10. August 1570; † 18. Oktober 1590), Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf 1587–1590
 Christine (* 13. April 1573; † 8. Dezember 1625), verheiratet mit König Karl IX. von Schweden
 Elisabeth (* 11. März 1574; † 12. Januar 1587)
 Johann Adolf (* 27. Februar 1575; † 31. März 1616), Erzbischof von Bremen 1585–1596, Fürstbischof von Lübeck 1586–1607, Herzog von Schleswig-Holstein-Gottorf 1590–1616
 Anna (* 27. Februar 1575; † 24. April 1610), verheiratet mit Graf Enno III. von Ostfriesland
 Christian (* 29. Mai 1576; † 22. April 1577)
 Agnes (* 20. Dezember 1578; † 1627)
 Johann Friedrich (* 1. September 1579; † 3. September 1634), Erzbischof von Bremen 1596–1634, Bischof von Verden 1631–1634

Quellen 
 Rolf Kuschert: Die frühe Neuzeit. In: Nordfriisk Instituut (Hrsg.): Geschichte Nordfrieslands. Boyens & Co, Heide 1995, ISBN 3-8042-0759-6.

Literatur 
 
 

Herzog (Schleswig-Holstein)
Bischof von Schleswig (lutherisch)
Prinz (Dänemark)
Prinz (Norwegen)
Ritter des Hosenbandordens
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie, Dänemark)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Linie Schleswig-Holstein-Gottorf)
Geboren 1526
Gestorben 1586
Mann